Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Bazylow – polski dziennikarz i działacz sportowy
 Ludwik Bazylow – polski historyk